

Géographie

France 
 Le Nan est le torrent qui a créé les gorges du Nan, espace naturel sensible du département de l'Isère

Asie 
 Nan est une ville de Thaïlande ;
 La Nan est une rivière de Thaïlande, tributaire de la Chao Phraya ;
 La province de Nan est une province du Nord de la Thailande ;
 Le xian de Nan (南县) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine ;
 Nán est la transcription en pinyin du sinogramme 南, signifiant sud ;

Entreprises 
 Norwegian Air Norway, compagnie aérienne norvégienne

Technologie / Science 
 En informatique, NaN (acronyme de Not a Number) désigne le résultat d'un calcul numérique indéterminé (par exemple le résultat de 0÷0) ;
 NAN est utilisé en biochimie pour désigner la neurotoxicité d'un antagoniste aux récepteurs NMDA ;
 En médecine, NAN peut être le nombre absolu de neutrophiles, nombre total de neutrophiles (type de globule blanc) présents dans un échantillon de sang ;

Arts / Patrimoine 
 Le nân, ou Naan, est un pain d'Asie centrale et d'Asie du sud ;
 Le Nan of Fife est un yacht classique avec un gréement de cotre aurique ;
 Nan of the Woods est un film muet américain réalisé par Fred Huntley et sorti en 1913 ;

Langue 
 Nan peut être un prénom masculin ou féminin (parfois diminutif de Nancy) : Nan Goldin, Nan Grey, Nan Aurousseau etc.
 Nan peut être un synonyme de "Non", utilisé pour montrer son opposition (comme le "Si").